Trimble ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Trimble (1783–1870), US-amerikanischer Politiker
 Andrew Trimble (* 1984), nordirischer Rugby-Union-Spieler
 Angela Trimble, der Geburtsname der US-Sängerin Debbie Harry (* 1945)
 Carey A. Trimble (1813–1887), US-amerikanischer Politiker
 Charles Trimble (* 1941), US-amerikanischer Unternehmer
 David Trimble (Politiker, 1782) (1782–1842), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)
 David Trimble (1944–2022), nordirischer Politiker
 Isaac R. Trimble (1802–1888), Generalmajor des konföderierten Heeres im Amerikanischen Bürgerkrieg und Eisenbahningenieur
 Jacquelyn Whitney Trimble (* 1927), amerikanische Schriftstellerin
 James A. Trimble (* 1847), amerikanischer Straßenbahnwagenhersteller
 James William Trimble (1894–1972), US-amerikanischer Politiker
 Jerry Trimble (* 1961), amerikanisch-kanadischer Kickboxer, Schauspieler und Stuntman
 Joan Trimble (1915–2000), irische Komponistin
 John Trimble (1812–1884), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence S. Trimble (1825–1904), US-amerikanischer Politiker
 Louis Trimble (1917–1988), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Robert Trimble (1776–1828), US-amerikanischer Jurist und Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
 Sam Trimble (1934–2019), australischer Cricketspieler
 South Trimble (1864–1946), US-amerikanischer Politiker
 Virginia Trimble (* 1943), US-amerikanische Astronomin

Trimble ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Trimble Township (Athens County, Ohio)
 Trimble (Alabama)
 Trimble (Colorado)
 Trimble (Georgia)
 Trimble (Illinois)
 Trimble (Kentucky)
 Trimble (Missouri)
 Trimble (Ohio)
 Trimble (Tennessee)
 Trimble (Virginia)

Weitere Bedeutungen:
 Trimble (Unternehmen), Anbieter von geodätischen Systemen

Siehe auch:
 Tribble